Sezon (1970/1971) – siedemdziesiąty piąty sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został Celtic Glasgow. Awans uzyskały zespoły Partick Thistle i East Fife. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły St Mirren i Cowdenbeath.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 

 Scotland 1970/71 – RSSSF 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1970 w piłce nożnej
1971 w piłce nożnej